Raphaël steht für:
 die französische Schreibweise von Raphael, zu Namensträgern siehe Raphael#Raphaël
 Raphaël (Bibliothek), JavaScript-Bibliothek

Personen:
 Antonietta Raphaël (1895–1975), italienische Bildhauerin und Malerin
 Aurélien Raphaël (* 1988), französischer Triathlet
 Freddy Raphaël (* 1936), französischer Soziologe elsässisch-jüdischer Herkunft
 Pierre Raphaël (* 1975), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Raphael (Begriffsklärung)
 Raffael (Begriffsklärung)
 Raffaello (Begriffsklärung)
 Rafael
 Saint-Raphaël (Begriffsklärung)